Rajd Monte Carlo 2021 (89. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – 89. edycja Rajdu Monte Carlo. Był to rajd samochodowy odbywający się od 21 do 24 stycznia 2021 roku na terenie Francji i Monako. Składał się z 15 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie i śniegu. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Gap i Monako. Była to pierwsza runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2021.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC3. Aby uniknąć łamania godziny policyjnej obowiązującej z powodu pandemii COVID-19 zmieniono wcześniej zaplanowany harmonogram rajdu - odcinki specjalne zaczynały się o wcześniejszych godzinach niż pierwotne planowano. Rajd składał się z 15 odcinków specjalnych - jeden z nich 8 o długości 22,24 km odwołano.

Rajd wygrał francuski zawodnik Sébastien Ogier jadący Toyotą Yaris WRC, dla którego był to ósmy tryumf w tej imprezie. Ogier odniósł zarazem swoje 50 zwycięstwo w rajdach WRC i 85 raz stanął na podium. Drugie miejsce z ponad trzydziestosekundową stratą zajął Elfyn Evans, dla tego brytyjskiego kierowcy była to 13 wizyta na podium w historii jego startów. Trzecie miejsce wywalczył Belg Thierry Neuville, po raz 44 na podium. Dla zespołu Toyoty było to 61 zwycięstwo, a 18 samochodem toyota Yaris WRC i 11 dublet. Rajdu nie ukończył Estończyk Ott Tänak przez problemy z przebitymi oponami. Na pierwszym odcinku odpadł także fiński kierowca Teemu Suninen.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 79 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS15

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej, WRC2 oraz WRC3 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 1 rundzie 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Rajdu Monte Carlo

Rajd Monte Carlo
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2021
2021 w Monako